Nulo puede referirse a:

 En matemáticas:
 Nulo, un tipo de anillo.
 Nulo, un tipo de vector.

 En elecciones:
 Nulo, un tipo de voto que se cede.

 En derecho:
 Nulo, un término usado en derecho para declarar la invalidez de un acto.

 En genética clásica:
 Nulo, un tipo de alelo conducente a la ausencia de un determinado fenotipo.

 En informática:
 Nulo, un término utilizado haciendo referencia a la nada.

 En física:
 Desdoblamiento a campo nulo, un término usado en magnetoquímica.

 En teoría de grafos:
 Nulo, un grafo que no tiene vértices ni aristas.

Otros